Peixe (pez en portugués y  gallego, pronunciado ) puede referirse a:
 Peixe, municipio brasileño del estado del Tocantins;
 Rio do Peixe, nombre de dos ríos en Brasil:
 Rio do Peixe (Santa Catarina);
 Rio do Peixe (São Paulo);
 Peixe, cráter de Marte;
 Santos Futebol Clube, equipo brasileño de fútbol apodado Peixe;
 Emílio Peixe (n. 1973), futbolista portugués retirado.

Enlaces externos